Gossip steht für:
 Gossip, umgangssprachliches Fremdwort für Klatsch
 Gossip (Band), US-amerikanische Rockband
 Gossip (Album), Studioalbum von Sleeping with Sirens aus dem Jahr 2017
 Gossip (Protokoll), ein Computer-zu-Computer-Kommunikationsprotokoll
 Gossip, Originaltitel von Tödliche Gerüchte, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2000
 Gossip, schwedische Filmkomödie von Colin Nutley aus dem Jahr 2000

Gossip ist der Familienname folgender Personen:
 George H. D. Gossip (1841–1907), britischer Schachspieler und -autor